Daniel Ward (ur. 22 czerwca 1993 we Wrexham) – walijski piłkarz występujący na pozycji bramkarza w angielskim Leicester City. Wychowanek Wrexham, w swojej karierze grał także w takich zespołach jak Tamworth, Morecambe, Aberdeen oraz Liverpool. Reprezentant Walii.

Statystyki 
 Aktualne na dzień 25 maja 2019 r.

Przypisy

Bibliografia 
 
 
 

Reprezentanci Walii w piłce nożnej
Piłkarze Wrexham A.F.C.
Piłkarze Liverpool F.C.
Piłkarze Aberdeen F.C.
Piłkarze Huddersfield Town F.C.
Piłkarze Leicester City F.C.
Uczestnicy Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej 2016
Urodzeni w 1993
Ludzie urodzeni we Wrexham
Piłkarze Morecambe F.C.
Uczestnicy Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej 2020
Uczestnicy Mistrzostw Świata w Piłce Nożnej 2022